Épeigné-les-Bois, une commune d’Indre-et-Loire.
 Épeigné-sur-Dême, une commune d’Indre-et-Loire.